Los Alamos est un nom qui peut concerner :

 Un lieu
 Le comté de Los Alamos, l'un comtés de l'État du Nouveau-Mexique, aux États-Unis.
 La census-designated place Los Alamos, dans l'État de Californie, aux États-Unis.
 La ville de Los Alamos, dans l'État du Nouveau-Mexique, aux États-Unis.
 L'aérodrome de Los Alamos, aéroport public également connu sous le nom de « Los Alamos County Airport », appartenant au comté de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis.
 Le Laboratoire national de Los Alamos, un laboratoire du Département de l'Énergie des États-Unis, géré par l'université de Californie, situé à Los Alamos, dans l'État du Nouveau-Mexique.
 La ville de Los Álamos, faisant partie de la province d'Arauco, elle-même rattachée à la région du Biobío, au Chili.

 Un bateau
 L', un dock flottant de l'US Navy.

 Un document
 Le Los Alamos Primer, une version imprimée des premières conférences au Laboratoire national de Los Alamos du physicien américain Robert Serber, pendant le Projet Manhattan, sur la conception des armes nucléaires.